Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 6-1 6-3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Balázs Taróczy (campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)

 Bob Carmichael /  Peter McNamara (semifinali)
 Jean-Louis Haillet /  Gilles Moretton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1979